

Architettura 
 Albert Dock – complesso architettonico del porto di Kingston upon Hull
 Albert Dock – complesso architettonico del porto di Liverpool
 Albert Dock o Royal Albert Dock – complesso architettonico di Londra

Musica 
 Albert Dock – gruppo musicale in seguito noto come Yachts